Az ausztrál nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság tizenhatodik futama. A versenyt Phillip Islanden rendezték október 17-én.

A MotoGP versenyét a hazai pályán versenyző Casey Stoner nyerte, a Moto2-ben Alex de Angelis nyert, míg a nyolcadliteres géposztályban Marc Márquez végzett az első helyen. A Moto2-es kategória egyik szabadkártyás versenyzőjét, Wayne Maxwellt kizárták veszélyes versenyzésért. Ennek előzménye a Héctor Faubelnek okozott kiesés volt.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

A
M